Котляревское — название населённых пунктов на Украине:
 Котляревское — село  в Тельмановском районе Донецкой области.
 Котляревское — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Котляревское — село в Оржицком районе Полтавской области.